Frans hat folgende Bedeutungen:

 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Frans
 die niederländische Variante des Namens Franz

Frans ist der Künstlername von:
 Frans Jeppsson-Wall (* 1998), schwedischer Sänger, siehe Frans (Sänger)

Frans ist der Familienname folgender Personen:
 Petrus Francius (ndl. Pieter de Frans; 1645–1704), niederländischer Professor

Siehe auch:
 Franz (Begriffsklärung)
 Franc (Begriffsklärung)